Bodylotion, een huidverzorgingsproduct
Neophyte, alias Bodylotion, een hardcore/live act